Tsai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chu-Fa Tsai
 James H.Tsai
 Hse Tao Tsai
 Pang-Hua Tsai
 Su-Chen Tsai